Lauterb. kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Adolf Georg Lauterbach
 Carl Karl Adolf Georg Lauterbach

Robotskapade auktorsförkortningar